Die 3. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
Siehe auch: Liste von Infanteriedivisionen

Deutschland vor 1933 
  3. Garde-Division (Deutsches Kaiserreich)
  3. Division (Deutsches Kaiserreich)
  3. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  3. Landwehr-Division (Deutsches Kaiserreich)
  3. Marine-Division (Deutsches Kaiserreich)
  3. Königlich Bayerische Division
  32. Division (3. Königlich Sächsische)
  53. Reserve-Division (3. Königlich Sächsische)
  47. Landwehr-Division (3. Königlich Sächsische)
  204. Division (3. Königlich Württembergische)
  3. Division (Reichswehr)

Deutschland 1933 bis 1945 
  3. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  3. Gebirgs-Division (Wehrmacht)
  3. Fallschirmjäger-Division (Wehrmacht)
  3. Luftwaffen-Felddivision
  3. Marine-Infanterie-Division (Wehrmacht)

Andere Staaten 
  Felddivision 3 (Schweiz)
  3. Infanterietruppendivision der österreichisch-ungarischen Armee
  3. Division des österreichischen Bundesheers, siehe Bundesheer (1. Republik)#3. Brigade Niederösterreich (ab 1935: 3. Division)
  3. Britische Infanteriedivision
  3rd Infantry Division (Vereinigte Staaten) der United States Army
  3rd Marine Division des United States Marine Corps
  3rd Canadian Division; eroberte am 6. Juni 1944 („D-Day“) den Strandabschnitt Juno Beach
  3. Garde-Division (Japanisches Kaiserreich) des Kaiserlich Japanischen Heeres
  3. Division (Japanisches Kaiserreich) des Kaiserlich Japanischen Heeres
  3. Division (Japan) der japanischen Bodenselbstverteidigungsstreitkräfte
  3rd Division (Singapur)
  3ª Divisione fanteria “Ravenna” (Italien)
  3ª Divisione alpina “Julia”
  3. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  3. Kaukasische Infanteriedivision, Verband der Osmanischen Armee
  3. Division (Irak), 1941 im Königreich Irak aufgestellt, 2003 in der Irakischen Republik aufgelöst und 2005 neuaufgestellt.
  3. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Kavallerie-Verbände 

  3. Kavallerie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  3. Kavallerie-Division (Reichswehr)
  3. Kavallerie-Division (Wehrmacht)
  33. Waffen-Kavallerie-Division der SS (ungarische Nr. 3)
  3. Kavallerietruppendivision der österreichisch-ungarischen Armee
  3ª Divisione celere “Principe Amedeo Duca d’Aosta” (Italien)
  3. Kavalleriedivision (Osmanisches Reich)

Gepanzerte Verbände

Fliegende Verbände 

  3. Flieger-Division (Wehrmacht)
  3. Jagd-Division (Wehrmacht)
  3. Flieger-Schul-Division (Wehrmacht)
  3. Luftverteidigungsdivision der NVA der DDR
  3. Luftverteidigungs-, später 3. Luftwaffendivision der Luftwaffe der Bundeswehr, siehe Luftwaffendivision
  3. Luft-Division (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres

Sonstige Verbände 
  3. Flak-Division (Wehrmacht)
  3. Flak-Division (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres
  3. Garde-Luftlandedivision (Sowjetunion), 1945 in Österreich eingesetzt

Siehe auch 
 Dritte Division im Fußball
 Division 3

Liste militärischer Divisionen nach Nummern